Епархия Арды и Клонмакнойса (, ) — диоцез Римско-католической церкви, в составе митрополии Армы в Ирландии.

По состоянию на 2018 год клир епархии насчитывает 67 священников (59 епархиальных и 8 монашествующих). С 2013 года епископом является .

Территория 
Епархия находится полностью на территории Ирландии и охватывает бо́льшую часть графств Лонгфорд и Литрим, и частично графства Каван, Оффали, Роскоммон, Слайго и Уэстмит. Крупнейшие города епархии — Атлон, Баллимахон, Каррик-он-Шаннон, Мяхас-Тримь, Гранард и Лонгфорд.

История 
Объединение епархий Арды и Клонмакнойса, впервые предложенное в 1709 году, осуществилось в 1756 году после смерти епископа Мита Стивена Макигана, который был апостольским администратором епархии Клонмакнойса. 7 августа 1756 года епископ Арды Августин Чиверс был переведён в епархию Мита, а 11 августа того же года  был назначен первым епископом объединённого престола Арды и Клонмакнойса.

Пожар в кафедральном соборе 
На Рождество 2009 года собор Святого Мэла в Лонгфорде полностью выгорел. Епископ О’Рейли назвал здание «просто ракушкой» и заявил, что оно «сгорело до самого основания». Он назвал собор середины XIX века одним из главных храмов центральной части страны. После длительного расследования причиной пожара был назван облицованный кирпичом дымоход в задней части собора. Стоимость реконструкции оценивается в 30 миллионов евро. Восстановленный собор был открыт для прихожан на Рождество 2014 года.

Епископы

Примечания

Литература 

 
 
 Devaney, Rev. Owen, Ardagh and Clonmacnois: Footsteps of Mel and Ciarán, Booklink, 2005.

Ссылки 
 Official Diocesan website
 Map of parishes in diocese 
 Longford Parish (Templemichael & Ballymacormack) and St Mel's Cathedral
 Diocese of Ardagh and Clonmacnoise
 
 Catholic Hierarchy

А